SA Tennis Open — профессиональный теннисный турнир, который проводится в серии ATP 250 Мирового Тура ATP в южноафриканском городе Йоханнесбург.

Впервые был организован в 1976 году под названием South African Open; с 1996 по 2008 турнир не проводился.

В 2009 возобновился под названием SA Tennis Open. Проводится на открытых кортах с покрытием хард.

Победители

Одиночный разряд

Парный разряд

Ссылки 
 Официальный сайт турнира

 Профиль турнира на сайте ATP

 Официальный сайт Ассоциации тенниса Южной Африки

См. также 
 Ассоциация теннисистов-профессионалов
 Мировой Тур ATP 250